Детково — название населённых пунктов и железнодорожной станции в России:

 Детково — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Детково — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Детково —  деревня в городском округе Чехов Московской области.
 Детково — посёлок при станции в городском округе Чехов Московской области.
 Детково —  железнодорожная станция Большого кольца Московской железной дороги в городском округе Чехов Московской области.
 Детково — село в Павловском районе Нижегородской области.
 Детково — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Детково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Детково — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Детково — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Детково — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Детково — деревня в Торжокском районе Тверской области.